Muziek
 The Killers (band), een Amerikaanse post-punkband.
 Killers (metalband), een band onder leiding van Paul Di'Anno.
 Killers (Iron Maiden), het tweede album van Iron Maiden.
 Killers (Kiss), een greatest hits-album van Kiss
 Live Killers, een compilatiealbum van Queen.

Literatuur en film
 The Killers (Hemingway), een kort verhaal van Ernest Hemingway.
 The Killers (1946), een film noir naar dit verhaal uit 1946.
 The Killers (1956), een Russische kortfilm naar dit verhaal uit 1956.
 The Killers (1964), een neo-noir film naar dit verhaal uit 1964.
 Killers (1997), een film van the Asylum met Kim Little
 Killers (2010), een komedie met Katherine Heigl en Ashton Kutcher in de hoofdrollen.
 Killers (strip), een stripboekenserie.

Overig
 Killers (darts), een spelvorm van darten